Шотландский Премьер Дивизион 1980/1981 () — 84-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 9 августа 1980 года и закончился 2 мая 1981 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 

1980/1981
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1980 году
Спорт в Шотландии в 1981 году